Алька́сар ():
 Алькасар — название испанских городских крепостей.
 Мадридский Алькасар — несохранившееся здание, в котором долгое время находилась резиденция испанских монархов.
 Алькасар в Сеговии — дворец и крепость испанских королей в исторической части города Сеговия (Кастилия и Леон, Испания).
 Севильский Алькасар — королевский алькасар в городе Севилья (Андалусия, Испания).
 Толедский алькасар — укрепление на скалах, расположенных в верхней части города Толедо.
 осада Алькасара — эпизод гражданской войны в Испании.
 Алькасар-де-Колон — старейшая резиденция вице-королей в Америке, расположенная в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики.
 Города
 Алькасар-дель-Рей — город и муниципалитет в испанской провинции Куэнка.
 Алькасар-де-Сан-Хуан — город и муниципалитет в испанской провинции Сьюдад-Реаль.
 Персоналии
 Алькасар, Эрли (род. 1976) — колумбийский футболист.
 Алькасар, Анхель (род. 1967) — испанский футболист.
 Парет-и-Алькасар, Луис (1746—1799) — испанский художник эпохи рококо.
 Другое
 Алькасар — российская рекламная компания.
 Алькасар — торговая марка фунгицида на основе дифеноконазола.

Примечания